Bdelyrus triangulus — вид пластинчатоусых жуков рода Bdelyrus из подсемейства скарабеины (Scarabaeinae). Неотропика: Эквадор.

Описание 

Длина тела 6,32 мм, ширина до 3,56 мм. Пигидиум без латерального вдавления. Средние бёдра широкие. Клипеус слабо окаймлённый. Межглазничное расстояние равно 7,38 диаметрам глаз; клипеус тонко пунктированный. Основная окраска тела коричневато-чёрная, блестящая. Навозный жук, населяет вечнозелёные тропические леса Амазонии на высотах около 300 м. Встречается в январе. Усики с 3-члениковой булавой. Задние голени с одной вершинной шпорой. Вид был впервые описан в 1998 году канадским энтомологом Джойсом Куком (Joyce Cook, North Augusta, Онтарио, Канада) по материалам, собранным в Эквадоре.

См. также 
 Bdelyrus amazonensis

Примечания

Литература 
 Cook, J. 1998. A revision of the neotropical genus Bdelyrus Harold (Coleoptera: Scarabaeidae). The Canadian Entomologist 130: 631–689.

Ссылки 
 eol.org: Bdelyrus triangulus Cook 1998. eol.org

Bdelyrus
Животные, описанные в 1998 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Эквадора